

Сегала — острів у Червоному морі, в архіпелазі Дахлак

Сегала () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сегала () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Дивись також 
 Дахрат-Сегала